

Габрово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Габрово () — місто в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.
 Габрово () — община в Габровській області.
 Габрово () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.